Tachysurus är ett släkte av fiskar. Tachysurus ingår i familjen Bagridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Tachysurus